Demofont, rei mític d'Atenes
 Demofont d'Eleusis, personatge de la mitologia grega, protegit de Demèter
 Demofont, general atenès
 Demofont, vident al servei d'Alexandre el Gran